Ба́герово (, ) — посёлок городского типа в Ленинском районе , центр .

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Современное состояние 
На 2017 год в Багерово числится около 50 улиц; на 2009 год, по данным поссовета, селение занимало площадь 325 гектаров на которой проживало 4,4 тысячи человек. В Багерово действуют 2 средние общеобразовательные школы и детский сад «Ивушка», сельский Дом культуры, библиотека, Багеровская районная больница, отделение Почты России, храм Архангела Михаила. Багерово связано автобусным сообщением с Керчью и соседними населёнными пунктами.

География 
Багерово расположено в 61 км от районного центра Ленино, в 15 км от города-героя Керчь, высота центра селения над уровнем моря — 86 м. С запада на восток посёлок пересекает железная дорога Джанкой — Керчь; в самом посёлке располагается станция Багерово, разделяющая посёлок на северную и южную части. Транспортное сообщение осуществляется по региональным автодорогам  «Керчь — Чистополье — Новоотрадное» и  Багерово — до шоссе «граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь» (по украинской классификации —  и ).

История 
Поместье на территории нынешнего Багерово было приобретено немцем Баугером в 1897 году. В доступных источниках впервые встречается в «…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год», согласно которой на хуторе Баугера Сарайминской волости Феодосийского уезда, входившем в Ново-Александровское сельское общество, жителей и домохозяйств не числилось. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Феодосийский уезд, 1915 год, в Сарайминской волости Феодосийского уезда числились железнодорожный разъезд Багрево (1 двор с русским населением в количестве 11 человек только «посторонних» жителей).

С конца XIX века и до 1970-х годов вблизи Багерова велась добыча пильного камня-известняка закрытым и открытым способом. Во время Гражданской войны в Багеровских каменоломнях действовал партизанский отряд.

При Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и селение включили в состав Керченского уезда, в октябре 1923 года преобразованного в Керченский район. Когда закрепился вариант названия Багерово — точно не установлено, на карте Стрельбицкого 1920 года оно уже присутствует. В 1925 году из нескольких мелких колхозов был создан колхоз «Россия» с центральной усадьбой в Багерово. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, на железнодорожной станции Багерово, Маяк-Салынского сельсовета Керченского района, числилось 3 двора, население составляло 15 человек, из них и 11 русских и 4 украинцев По данным всесоюзная перепись населения 1939 года в селе проживало 665 человек. В 1941 году Багерово получило статус посёлка городского типа.

Багеровский ров 
В течение первых дней декабря 1941 года несколько тысяч (согласно немецкому рапорту — 2,5 тыс. человек, согласно свидетельствам очевидцев — 7 тыс. человек) евреев, живших в Керчи, были расстреляны зондеркоммандой 10Б айнзатцгруппы Д в противотанковом рву у посёлка Багерово. Затем, 29 декабря, в том же противотанковом рву в связи с тем, что советской разведгруппой был убит немецкий офицер, оккупанты расстреляли несколько сот жителей посёлка Самострой около Камыш-Буруна — русских, украинцев, крымских татар.

Советские войска первого эшелона высадки десанта в район Керчи увидели Багеровский ров 30 декабря 1941 года; в начале января на это место прибыли следователи и фотожурналисты.  Среди них были Дмитрий Бальтерманц и Евгений Халдей. Злодеяния оккупантов были документально зафиксированы..

Извлечение из «Акта Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях немцев в городе Керчи», представленного на Нюрнбергском процессе под названием «Документ СССР-63»: 

«...Местом массовой казни гитлеровцы избрали противотанковый ров вблизи деревни Багерово, куда в течение трех дней автомашинами свозились целые семьи обреченных на смерть людей. По приходу Красной Армии в Керчь, в январе 1942 года, при обследовании Багеровского рва было обнаружено, что он на протяжении километра в длину, шириной в 4 метра, глубиной в 2 метра, был переполнен трупами женщин, детей, стариков и подростков. Возле рва были замерзшие лужи крови. Там же валялись детские шапочки, игрушки, ленточки, оторванные пуговицы, перчатки, бутылочки с сосками, ботиночки, галоши вместе с обрубками рук и ног и других частей тела. Все это было забрызгано кровью и мозгами. Фашистские негодяи расстреливали беззащитное население разрывными пулями...»

Партизанский отряд «Шахта Багерово» 
Сформировался в Багеровских каменоломнях. Подготовка велась с мая 1943 года группой патриотов 12-15 человек. Были созданы запасы продовольствия, воды, боеприпасов. Партизанский отряд приступил к боевой деятельности 24 октября 1943 года. В его составе были железнодорожники, колхозники, окруженцы и бежавшие военнопленные – всего около 240 человек. В каменоломни ушло также много мирных жителей посёлка Багерово. Командирование отряда состояло из числа военнослужащих РККА: командир отряда Паринов С. Е., комиссар Белов, начальник штаба Ларионович Владимир, старшина Галаганенко П.Д. На вооружении отряда имел: 2 ручных пулемета, 3 автомата, 45 винтовок, 3 винтовки СВТ, 8 карабинов, ручные гранаты. Как взрывчатка использовались авиабомбы. Отряд совершал диверсионные действиях на железнодорожной станции Багерово. Были взорваны артиллерийский склад на станции Нижегорское и склады взрывчатки в поселке Багерово. Вывели из строя 5 паровозов, подрывом мин в топках. Уничтожили 30 солдат и офицеров противника. Оккупанты замуровали и заблокировали основные входы в Багеровские каменоломни, в отряде начался голод. Ворвавшись 5 марта 1944 года в каменоломни противник уничтожил отряд, погибло 220 партизан.

Аэродром 
Во время Великой Отечественной войны в период оккупации Крыма в районе посёлка был построен аэродром, в 1947 году на базе этого аэродрома был создан 71 полигон для обеспечения ядерных испытаний и военный гарнизон.

С 25 июня 1946 года посёлок в составе Крымской области РСФСР. 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. Время создания поссовета пока не установлено: на 15 июня 1960 года он уже существовал. Указом Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области» от 30 декабря 1962 года Приморский район был упразднён и Багерово присоединили к Ленинскому. По данным переписи 1989 года в селе проживало 6804 человека. С 12 февраля 1991 года Багерово в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Инфраструктура 
В настоящее время в Багерово расположены и функционируют 2 общеобразовательные школы, районная участковая больница, поликлиника, дом культуры, Багеровский завод марочных коньяков. На территории поссовета расположен уникальный Караларский ландшафтный парк и не менее уникальное озеро Чокрак.

В Багерово есть одноимённая железнодорожная станция (ветка «Джанкой—Керчь») и автостанция. При строительстве железнодорожной ветки к Керченскому мосту станция была расширена и стала узловой.20 ноября 2018 года Росжелдор отменил тендер на электрификацию участка транспортного перехода через Керченский пролив до посёлка Багерово (железнодорожной части Крымского моста и подхода к нему) из-за переноса дороги, на пути которой оказался найденный археологами древнее городище Манитра.

Экологические проблемы 
На территории полигона Багерово имеется закрытая зона — ядерный могильник объект «М», площадью 300 га. Вероятно, здесь утилизировали отходы от дезактивации самолётов либо радиоактивные элементы конструкции. В окрестностях объекта, согласно ежегодным замерам, уровень радиации не превышен, но в районе могильника зафиксированы выбросы до 15 тыс. микрорентген в час.

Известные уроженцы и жители 
 Сергей Леонидович Доренко (1959—2019 гг.)
 Pyrokinesis

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Карта Крыма подробная — Ленинский район
 

Посёлки городского типа Крыма
Населённые пункты Ленинского района Крыма